Tasha Reign, nome artístico de Rachel Swimmer (Laguna Beach, 15 de janeiro de 1989) é uma atriz pornográfica e modelo de nudez americana.

Prêmios e indicações
2012: NightMoves Award (indicada) – Best Social Media Star
2012: NightMoves Award (indicada) – Best Overall Body
2012: XBIZ Award (indicada) – New Starlet of the Year
2013: AVN Award (indicada) – Crossover Star of the Year
2013: XBIZ Award (indicada) – Female Performer of the Year

Ligações externas

 
 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos